В 1950 году чемпионат мира по греко-римской борьбе прошёл с 20 по 23 марта в Стокгольме (Швеция).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

Март 1950 года
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Международные соревнования по борьбе в Швеции